Бородичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бородичи — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Бородичи — агрогородок в Зельвенском районе Гродненской области.